Malmborg ist der Familienname von:

 Iggy Malmborg (* 1987), schwedischer Schauspieler
 Linus Malmborg (* 1988), schwedischer Fußballspieler 
 Maria von Malmborg (* 1956), schwedische Schauspielerin 
 Marianne von Malmborg (* 1943), schwedische Politikerin und Organisationsleiterin 
 Oscar Malmborg (1820–1880), Kriegsveteran aus dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg